Tuera puede referirse a:

 el nombre común de la planta Citrullus colocynthis; 
 el nombre común de la planta Coronilla scorpioides; o
 el nombre común de la planta Aconitum napellus'''''.